Гідроксибутирова кислота — група чотирьохвуглецевих органічних сполук, що мають як гідроксильну так і карбоксильну функціональні групи. Ці кислоти можуть розглядатися як похідні бутанової кислоти. Карбоксильні аніони та естери гідроксибутирової кислоти відомі як гідроксибутирати. Гідроксибутирова кислота має три ізомери, залежно від відстані позиції функціональних груп:
 2-гідроксибутирова кислота
 бета-гідроксибутирова кислота (3-гідроксибутирова кислота)
 гамма-гідроксибутирова кислота (4-гідроксибутирова кислота, GHB)

Посилання 
 

Гідроксикислоти